

Cinema e televisione 
 Münchhausen – film del 1922 diretto da Otto Hermann
 Il barone di Münchhausen (Münchhausen) – film del 1943 di Josef von Báky
 Munchausen – cortometraggio del 2013 diretto da Ari Aster

Geografia 
 Münchhausen – comune tedesco dell'Assia
 Munchhausen – comune francese dell'Alsazia

Altro 
 14014 Münchhausen – asteroide del sistema solare
 Münchhausen-Trilemma – termine coniato dal filosofo Hans Albert
 Barone di Münchhausen – militare tedesco, a cui è ispirato il protagonista de Le avventure del barone di Münchhausen raccolta di storie pubblicate da anonimo nel 1781 e poi da vari autori in adattamenti successivi.
 Sindrome di Münchhausen – patologia